Torquato ist der Familienname folgender Personen:

 Salvatore Torquato (* 1954), italienischer Ingenieurwissenschaftler
 Zack Torquato (* 1989), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Torquata
 Torquatus